Echinodontium — рід грибів родини Bondarzewiaceae. Назва вперше опублікована 1900 року.

Класифікація 
До роду Echinodontium відносять 8 видів:
 Echinodontium ballouii
 Echinodontium japonicum
 Echinodontium ryvardenii
 Echinodontium sulcatum
 Echinodontium taxodii
 Echinodontium tinctorium
 Echinodontium tinctorius
 Echinodontium tsugicola

Примітки

Джерела 
 Ellis, J.B.; Everhart, B.M. 1900. New species of fungi from various localities with notes on some published species. Bulletin of the Torrey Botanical Club. 27:49-64 - P.49

Роди грибів
Агарикоміцети